Rüdiger Bitterling (* 10. Juli 1954) ist ein ehemaliger deutscher Boxer.

Leben 
Bitterling bestritt seinen ersten Kampf als Berufsboxer im Januar 1979. Bis Mitte August 1981 blieb er in 15 Duellen siegreich, gegen Georg Steinherr erlitt er dann seine erste Niederlage. Im März und Juni 1982 verlor Bitterling jeweils Kämpfe um die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht, sein Gegner war jeweils Frank Wissenbach. Im Dezember 1982 kämpfte er um den deutschen Meistertitel im Superweltergewicht, musste sich in Köln aber Jean-André Emmerich geschlagen geben, gegen den er bereits im vorherigen Verlauf seiner Karriere einmal verloren hatte.

Im November 1985 erhielt Bitterling eine weitere Chance, um die deutsche Meisterschaft zu boxen. Er trat in Düsseldorf im Mittelgewicht gegen Graciano Rocchigiani an. In der zweiten Runde wurde Bitterling erstmals angezählt, zu Beginn der dritten Runde erneut. Nach einem weiteren Niederschlag in derselben Runde nahm der Ringrichter Bitterling aus dem Kampf. Er boxte zunächst bis Dezember 1986, im Mai 1988 kehrte Bitterling noch einmal in den Ring zurück, die Niederlage gegen Andreas Schweiger war sein letzter Kampf.

Beruflich wurde Bitterling als Personenschützer, Masseur sowie Trainer für Kampfsport, Svargyam, Qigong, Meditation sowie Atem- und Bewegungslehre tätig.

Fußnoten 

Boxer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1954
Mann